Brazoria – rodzaj z rodziny jasnotowatych
Miejscowości w USA:
 Brazoria – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brazoria
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Brazoria (ang. Brazoria County) – w stanie Teksas